La saison 2022-2023 du Brest Bretagne Handball est la onzième saison de son histoire depuis sa relégation administrative, la septième en Ligue Féminine de Handball. Brest participe pour la sixième fois de son histoire à la Ligue des champions.

Effectif

Transferts et mouvements d'effectif

Effectif pour la saison 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiennes de but

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Ailières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Demi-centre

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Pivots

Préparation estivale 

 18 juillet : reprise de l'entraînement.
 Du 9 au 14 août : stage à Györ (Hongrie).

Résultats de la saison

Championnat de France

Résultats 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | PHASE ALLER

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | PHASE RETOUR

Coupe d'Europe : ligue des champions

Résultats 

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | MATCHS ALLER

| colspan="7" align="center" bgcolor="white" | MATCHS RETOUR

Coupe de France 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | Entrée en lice en quart de finale

Statistiques

Individuelles 

Mise à jour : 24 octobre 2022

Affluence 
Le trait rose indique l'affluence moyenne de tous les matches introduits dans le graphique et le trait gris supérieur représente la capacité maximale d'accueil de la salle, soit  places.

Affluence du Brest Bretagne Handball à la Brest Arena

Légende :  championnat de France,  Ligue des champions,  coupe de France

Palmarès et distinctions individuelles

7 Majeur de la semaine

Ligue des Champions de l'EHF - Best 7 Players of the Round et MVP

Replays des matchs diffusés (TV et internet) 
Certains matchs à domicile de Brest sont diffusés en direct par les chaînes de télévision locales Tébéo et TébéSud. Les replays des matchs sont disponibles sur leur site internet ainsi que sur Handball TV, la plateforme OTT de la Fédération française de handball qui retransmet aussi Tébéo en direct. Handball TV et/ou la chaîne Sport en France diffusent aussi des matchs à domicile et à l'extérieur du BBH.

Pour regarder les matchs sur Handball TV, un abonnement est nécessaire (4€ par mois ou 35€ par an).

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Brest Bretagne Handball
 Championnat de France féminin de handball 2022-2023
 Ligue des champions féminine de l'EHF 2022-2023

Liens externes 
 Site officiel du club

Brest
Brest Bretagne Handball